est une expression anglo-saxonne signifiant « c'est comme ça ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée
 , série télévisée diffusée du  au  sur .

Musique
 , album de Bruce Hornsby sorti le  ;
 , chanson de cet album ;
 , album de Glenn Hughes sorti en  ;
 , album de Keyshia Cole sorti le  ;
 , album de Snowy White sorti le .

Voir aussi